Broun kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Broun
 Alfred Forbes Broun

Robotskapade auktorsförkortningar